VI Галльский легион () — один из легионов поздней Римской империи.

Единственное упоминание о VI Галльском легионе содержится в «Истории Августов» — источнике ненадежном и полном недостоверной информации. Как сообщает автор данного труда, это подразделение принимало участие в сражении под Могонциаком с франками, переправившимися через Рейн и разорявшими галльские провинции. В то время военным трибуном легиона служил будущий император Аврелиан, сыгравший решающую роль в разгроме противника.

Некоторые современные авторы считают сомнительным существование этого легиона. Это может быть результатом ошибки автора Истории Августов. перепутавшим название VI Победоносного легиона, дислоцировавшегося в Британии. Возможно, VI Галльский легион был каким-то образом связан с XXII Первородным легионом, стоявшим лагерем в Могонциаке.

Примечания

Литература 
 Jona Lendering: Legio VI Gallicana. In: Livius.org 
 E. Cizek. L’empereur Aurélien et son temps. Parigi 1994. p. 20.
 Julio Rodriguez Gonzalez. Historia de las legiones Romanas. Madrid 2003, vol. II. pp. 485—486.

См. также 
 Список римских легионов

Легионы Древнего Рима